Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2002 de l'US Open de tennis qui s'est tenue du 26 août au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi qui remportent respectivement leur  et  du Grand Chelem en double et leur  et  ATP en double.

Parcours

Têtes de série

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2002
Tennis aux États-Unis en 2002
US Open Double messieurs
Tennis en août 2002
Tennis en septembre 2002